

Patronyme 

 Salomon Ulmann (1806-1865), grand rabbin de France entre 1853 et 1865.
 Benjamin Ulmann (1829-1884), peintre français, grand prix de Rome en 1859 ;
 Raoul André Ulmann (1867-1932), peintre français ;
 Doris Ulmann (1882-1934), photographe américaine ;
 André Ulmann (1912-1970), journaliste et résistant français.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif